

Bagé est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Bâgé-Dommartin est une commune du département de l'Ain
Bâgé-la-Ville est une ancienne commune du département de l'Ain
Bâgé-le-Châtel est une commune du département de l'Ain
Saint-André-de-Bâgé est une commune du département de l'Ain